Cico steht für:
 Cico SA, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Cico ist der Familienname folgender Personen:
 Carla Cico (* 1961), italienische Manageri

CICO steht für:
 Check in / Check out, ein System der automatisierten Ticketerfassung im ÖPNV, siehe eTicket Deutschland (Check-in/Check-out)
 Concours International Complet Officiel, bis 2018 ein internationales Turnier im Vielseitigkeitsreiten, siehe Concours Complet International
 Chongqing International Construction Corporation, China

Siehe auch:
 Chico
 Kiko

Abkürzung